Тубинский:

 Тубинский — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Тубинский — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области.
 Тубинский сельсовет  — муниципальное образование в Баймакском районе Башкортостана.
 Тубинский улус — княжество енисейских кыргызов XVI—XVII вв. на правом берегу Енисея.